Bitka pri Pavii se lahko nanaša na naslednje bitke:

  Bitka pri Pavii (271) – Invazija Alemanov na  Rimskega imperija - rimski cesar Avrelij uniči umikajočo vojsko Juthungov
  Bitka pri Pavii (476) - Padec zahodnorimskega cesarstva
  Bitka pri Pavii (569–572) – Inavazija Langobardov v Italijo
  Bitka pri Pavii (773–774) - Zadeba Karla Velikega - zmaga Frankov pod Karlom Velikim nad Langobardi pod kraljem Desiderijem
  Bitka pri Pavii (1431) - Vojne v Lombardiji - vrsta spopadov med Beneško republiko in Milansko vojvodino in njihovimi zavezniki
  Bitka pri Pavii -  (1525) - Italijanska vojna 1521 - Vojna Franca I. Francoskega in Beneške republike proti Svetemu rimskemu cesarju Karlu V., Henriku VIII. Angleškem in papeški državi. Konflikt je nastal iz sovraštva po izvolitvi Karla za cesarja v 1519-20 in od potrebe papeža Leon X., da je bil zaveznik s Karlom proti Martinu Luthru.